Гундоровский Георгиевский полк — казачье войсковое подразделение времён Гражданской войны в России. Назван в честь станицы Гундоровской (ныне город Донецк Ростовской области).

История 
Сформирован в апреле 1918 года на основе 10-го Донского казачьего полка Русской императорской армии. Эта военная часть состояла преимущественно из георгиевских кавалеров (как Георгиевского ордена, так и Георгиевского креста) Первой мировой войны, были тут и обладатели полного «банта» Георгиевского креста. Донским атаманом полку было присвоено звание Георгиевского, и в качестве отличительного знака «гундоровцы» стали носить в петлицах и на папахах георгиевские ленты. Под стать было и полковое знамя.

Это был образцовый казачий полк, слава о котором гремела по всей Донской армии, вселяя красным страх.

«К осени 1918 года только в таких частях, как Гундоровский Георгиевский полк, спайка была крепкая, но в Донской армии их было не много» М. А. Шолохов.

«Имя гундоровцев было так известно большевикам, что при встрече с казаками красноармейцы спрашивали: „Гундоровцы?“ и, получив утвердительный ответ, сдавались безропотно. Это действительно был особенный полк. Великолепно одетый в новые шинели, серые папахи и обутый в прекрасные сапоги, с петлицами из георгиевских лент на шинелях и на воротниках защитных мундиров, с донскими синими погонами с номером того полка, в котором в германскую войну служил казак (преимущественно 10-го), за редким исключением все георгиевские кавалеры за германскую войну, иные имевшие   и по  эти люди отличались не только мужеством и храбростью, но и необычайным товариществом» П. Н. Краснов.

«Где Гундоровцы, там всегда успех, всегда победа, масса пленных, огромные трофеи. Пополнений от штаба полк не искал. Его родная станица непосредственно слала таковые.

Служить в Гундоровском полку считалось честью. Раненые, не успев еще оправиться, уже спешили вернуться в полк. Видеть Гундоровцев в тылу можно было очень редко. Они не любили тыла. В общем, полк был особенный, особенной была и его организация:   и полковая батарея, все в образцовом порядке и прекрасном виде. В наиболее опасных местах, в наиболее критические моменты, Гундоровцы всегда выручали. Пройдут десятки лет и память о Гундоровцах оживет. Она ярко воскреснет в легендах…» генерал-майор И. А. Поляков.

Гундоровский полк практически полностью погиб в жестокой битве с превосходящими силами Красной армии летом 1920 года в Северной Таврии, однако знамя и часть личного состава были сохранены. Полк был вновь сформирован 22 мая 1921 года согласно приказу по Донскому корпусу от 18 мая 1921 года  базе 2-й Донской казачьей бригады. Вначале он размещался на острове Лемнос, затем передислоцировался в Болгарию (София и Стара-Загора). В эмиграции Гундоровский Георгиевский полк был возрожден сначала как боевая единица, а затем — как «рабочий» полк.

Осенью 1925 года он насчитывал  в том числе 

После преобразования Русской Армии в РОВС, полк до 1930-х годов представлял собой, несмотря на распыление его чинов по разным странам, кадрированную часть.

В 1940-е годы его командиры стали коллаборационистами. Представитель Донского атамана в Болгарии, заместитель командира Гундоровского полка Неживов Дмитрий Дмитриевич полсе нападения Германии на СССР подписал обращения в поддержку «освободительного похода Адольфа Гитлера». Командир полка генерал-майор Коноводов Иван Никитич вёл пропагандистскую работу в казачьих частях вермахта. В газете «На казачьем посту» № 17 от 1 января 1944 года была помещена статья Коноводова И. Н., в которой он утверждал: «Казачий вопрос в принципе разрешён, и казачество принято под покровительство Вождём новой Европы Адольфом Гитлером и его армии, с которой мы спаяны кровью на полях сражений. Всем казакам надлежит:
– Всякие споры и пререкания прекратить, ибо они теперь бесплодны. Казачий вопрос ясен.
– Слиться в единую монолитную братскую казачью семью.
– Каждому казаку на всех путях военного и гражданского сотрудничества всеми силами и средствами помогать властям, поставленным фюрером.
– Казакам, не состоящим в армии, вести пропаганду за идеалы нового порядка в Европе.
Тем казакам, у которых ещё не застыла кровь казачья, быть каждую минуту готовыми стать на святое место в строй».

Интересный факт 
Тульская пешая бригада, в сентябре 1919 года участвовавшая в боях под Воронежем, весной 1920 года была эвакуирована из Новороссийска и в эмиграции расформирована. Остатки её были влиты в пеший Гундоровский Георгиевский полк.

Командиры 
 Гусельщиков, Адриан Константинович с 25 мая по 1 октября 1918
 Коноводов, Иван Никитич октябрь 1918 - февраль 1919 
 Фолометов Василий Васильевич март 1919 г.
 Закотнов Дмитрий Никанорович апрель 1919.
 Фетисов Порфирий Филиппович до 23.05.1919 
 Шевырёв, Фёдор Иосифович 1919 
 Фицхелауров Александр Петрович 24.03 – 1.05.1920
 Шведов Григорий Ефимович октябрь 1920
 Усачев Александр Николаевич октябрь 1920
 Коноводов, Иван Никитич 1928 - 1944.

Примечания

Ссылки 
 Генерал А. К. Гусельщиков и Гундоровский Георгиевский полк
 Военно-исторические миниатюры — Гундоровский полк
 Список воинским чинам Георгиевского Гундоровского полка. Год 1918.
 ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ ВОССТАНИЕ — Славный Георгиевский полк легендарного отряда народного героя генерала Гусельщикова

Казачьи полки Российской империи
Донское казачье войско
Воинские части и формирования Вооружённых сил Юга России
Белое движение